Damascus - De hoofdstad van Syrië, een van de oudste steden ter wereld
 Staat Damascus - Staat binnen het Frans Mandaat Syrië van 1920 tot 1924
 Emiraat Damascus
  Damascus (band) 

 Plaatsen (towns) in diverse staten van de Verenigde Staten:
 Damascus (Arkansas)
 Damascus (Georgia)
 Damascus (Maryland)
 Damascus (Virginia)

Zie ook
 Damascusstaal - Een andere aanduiding voor damaststaal of damasceens staal